Do soutěže mužské dvouhry na pařížském French Open 2006 nastoupilo sto dvacet osm tenistů. Z kvalifikačního turnaje postoupilo osmnáct hráčů, z toho šestnáct po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a dva jako tzv. šťastní poražení. Obhájcem titulu byla španělská světová dvojka Rafael Nadal.

Nejvýše nasazený Švýcar Roger Federer se mohl stát prvním tenistou od Australana Roda Lavera, který v roce 1969 vyhrál všechny čtyři Grand Slamy bez přerušení. V mužském tenise tohoto výkonu ještě dosáhl Američan Don Budge.

Basilejský rodák a první hráč světa měl v držení tituly z Wimbledonu 2005, US Open 2005 i Australian Open 2006. Od vyrovnání rekordního zápisu jej dělil jediný zápas, a to prohrané pařížské finále s Rafaelem Nadalem, které Španěl získal po setech 1–6, 6–1, 6–4 a 7–6. Přesto se Federer stal vedle Andreho Agassiho druhým aktivním hráčem okruhu, kterému se podařilo probojovat do finále všech čtyř Grand Slamů. Rafael Nadal si obhajobou připsal druhý grandslamový titul kariéry.

V hlavní grandslamové soutěži se poprvé představil Argentinec Juan Martín del Potro, budoucí vítěz US Open.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

French Open 2006